

Autriche 
En Autriche, le ministère chargé des sports est le ministère fédéral de la Défense nationale.

Bénin 
Le ministère des Sports est le département ministériel du gouvernement béninois chargé de la conception, de la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique générale de l'Etat en matière de sports, d'épanouissement  de la jeunesse et du développement des loisirs saints et de masse, des conventions internationales et aux lois et règlements en vigueur en République du Bénin.

Colombie 
Le ministère des Sports de la Colombie, créé en 2019, a remplacé le Coldeportes.

France 
Le ministère des Sports est assuré en France par intermittence depuis le  comme ministère à part entière, ou comme secrétariat d'Etat.

Il a été assuré successivement en tant que ministère par les :
 ministère de la Jeunesse et des Sports, de 1966 à 1968, puis de 1978 à 1981 ;
 ministère d'État de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de 1988 à 1991 ;
 ministère des Sports de 1991 à 1995, de 1997 à 2007 et depuis 2017 ;
 ministère de la Santé et des Sports ayant pris en charge le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative en France de 2007 à 2010, sous forme d'un secrétariat d'État ;
 ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, de 2010 à 2017.

Grèce 
Le ministère grec chargé des sports est le ministère de la Culture.

Japon 
Le ministère japonais chargé des sports est le Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie.

Autres pays 
  : ministère de la Jeunesse et des Sports
  : ministère des Sports et des Loisirs
  :
 Ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport (Nouveau-Brunswick)
 Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec
  : ministère de la Jeunesse et des Sports
  : Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique
  : Ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie
  : ministère des Sports
  : ministère de la Jeunesse et des Sports
  : Département de la Culture, des Médias et du Sport
  : ministère de la Jeunesse et des Sports
  : ministère de la Jeunesse et du Sport
  : ministère de la Jeunesse et du Sport

Note